Андрокл и лев — название нескольких художественных произведений.
 Андрокл и лев (пьеса) — пьеса Бернарда Шоу (1912 год).
 Андрокл и лев (фильм) — фильм Габриэля Паскаля по пьесе Бернарда Шоу (1952 год).

См. также 
 Андрокл (раб) — первоначальный вариант легенды.